Miejscowości w Polsce:
Tyrawa Solna
Tyrawa Wołoska
Miejscowości na Ukrainie:
 Tyrawa – wieś w rejonie samborskim
Osoby:
Jan Tyrawa